Zimmeriana är ett släkte av kräftdjur. Zimmeriana ingår i familjen Gynodiastylidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kommakräftor
Zimmeriana